Plastomenus — ископаемый род черепах из семейства трёхкоготных черепах (Trionychidae).

Окаменелые останки представителей рода найдены в США (Монтана, Вайоминг, Нью-Мексико, Северная Дакота, Аризона, Колорадо и Юта) и Канаде (Альберта). Черепаха жила с конца мела до эоцена (70—37 млн лет назад).

Виды 
 Plastomenus acupictus
 Plastomenus catenatus
 Plastomenus communis
 Plastomenus corrugatus
 Plastomenus costatus
 Plastomenus fractus
 Plastomenus insignis
 Plastomenus lachrymalis
 Plastomenus leptomitus
 Plastomenus mlynarski
 Plastomenus molopinus
 Plastomenus oedemius
 Plastomenus punctulatus
 Plastomenus tantillus
 Plastomenus torrejonensis
 Plastomenus visendus

Филогения 
Кладограмма Joyce, Revan, Lyson and Danilov, 2009:

Кладограмма Joyce and Lyson, 2011:

Ссылки 
 База данных Fossilworks

†
Вымершие черепахи
Черепахи мелового периода
Пресмыкающиеся эоцена
Ископаемая фауна Северной Америки